bł. Zygmunt Sajna (1897–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Zygmunt Pisarski (1902–1943) – polski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Zygmunt